Melsheimer kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick Ernst Melsheimer
 Frederick Valentine Melsheimer

Robotskapade auktorsförkortningar